ÖSK kan betyda:

Förkortning för den svenska sportklubben Örebro SK
Förkortning för den svenska sportklubben Örnsköldsviks SK
Förkortning för Östra Smålands kommunalteknikförbund, verkande i Hultsfred och Högsby